Софтбол був представлений на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо вперше після літніх Олімпійських ігор 2008 року. У турнірі взяли участь шість збірних. Бейсбол/софтбол — один із п'яти видів спорту, доданих до програми лише літніх Олімпійських ігор 2020 року 2024 року його не буде..

Спочатку змагання планували провести 2020 року, але 24 березня 2020 року Олімпіаду перенесено на 2021 рік через пандемію COVID-19.

Формат змагань 
Груповий етап матиме вигляд одноколового турніру шести збірних, що гратимуть одна проти одної. Загалом відбудеться 15 матчів. Потім будуть ігри за бронзу та золото. Загалом турнір складається з 17 матчів.

Кваліфікація 

На олімпійський турнір з софтболу кваліфікувалося шість збірних: Японія як країна-господарка, США як переможниця Чемпіонату світу з софтболу серед жінок 2018, а також чотири збірні за підсумками трьох кваліфікаційних турнірів: одна квота від турніру Європа/Африка, одна від турніру Азія/Океанія і дві від турніру Америка.

Розклад змагань

Груповий етап 
За підсумками групового етапу перші дві збірні візьмуть участь у матчі за золоті медалі. Команди, що посіли третє та четверте місця, гратимуть за бронзу.

Турнірна таблиця 

Вказано японський стандартний час (UTC+9)

Матчі

Фінальний етап

Матч за бронзові медалі

Матч за золоті медалі

Примітки 

Змагання на літніх Олімпійських іграх 2020